Robert Chambers (1571-1628) – prete cattolico inglese
 Robert Chambers (1737-1803) – giudice inglese
 Robert Chambers (1802-1871) – editore scozzese
 Robert Chambers (1813-1886) – politico canadese
 Robert Chambers (1831-1868) – vogatore inglese
 Robert Chambers (1834-1886) – politico canadese
 Robert William Chambers (1865-1933) – scrittore e pittore statunitense
 Robert Chambers (1881-1957) – biologo statunitense
 Robert "Bob" Chambers (1899–1972) – calciatore inglese
 Robert G. Chambers (1924-2016) – fisico britannico
 Robert "Bob" Chambers (1926-2010) – atleta statunitense
 Robert Chambers (1943) – crickettista inglese
 Robert Chambers (1953-2013) – giudice neozelandese
 Robert Chambers (1932) – sociologo britannico
 Robert Charles Chambers (1952) – giudice statunitense
 Robert Chambers (1958) – scultore statunitense
 Ronert Chambers (1966) – criminale statunitense